O Prêmio Globo de Melhores do Ano para Melhor Novela é um prêmio anual destinado a melhor telenovela brasileira da TV Globo. A categoria foi apresentada pela primeira vez durante a 25ª edição da premiação.

Vencedores e indicados

Década de 2020 

Prêmio Globo Melhores do Ano